Кюель-Онно () — топоним  в России якутского происхождения.

 Кюель-Онно — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°13’с. ш. 134°19’в. д..
 Кюель-Онно — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 62°17’с. ш. 132°24’в. д..
 Кюель-Онно — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 61°12’с. ш. 129°33’в. д..

Примечания